Peter Hobbs ist der Name folgender Personen:

* Peter Hobbs (Ingenieur) (1916–2008), britischer Ingenieur und Unternehmer
 Peter Hobbs (Schauspieler) (1918–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Hobbs (Musiker), australischer Musiker, Gründer der Band Hobbs’ Angel of Death 
 Peter Hobbs (Schriftsteller) (* 1973), britischer Schriftsteller